Анцанс () —  латышская фамилия. 

Известные носители:
 Анцанс, Роберт (1919—1982) — оберштурмфюрер Латышского добровольческого легиона СС.
 Анцанс, Ромуалдс (1944—2011) — советский и латвийский актёр театра и кино.
 Анцанс, Янис (1911—1944) — латвийский агроном и политик.